Miejscowości w USA:
 Watts – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
Gminy w USA:
 Watts (ang. Watts Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Inne:
 Watts – dzielnica w Los Angeles (USA)